Příjmení Snopek nese více osobností:

 František Snopek (1853–1921) – český římskokatolický duchovní, církevní historik a archivář
 Jan Snopek (* 1976) – český hokejový obránce
 Ladislav Snopek (1919–2010) – slovenský sochař a medailér
 Václav Snopek (* 1951) – český politik
 Barbora Snopková – poradkyně ministerstva financí, zapletená v kauze Iva Svobody
 Paulína Snopková (1932–2019) – slovenská paleontoložka

Česká příjmení